

Pseudonyme 

 Frank Alamo (1941-2012), chanteur français

Toponyme

États-Unis

Texas 
 Mission Alamo, aussi appelée Fort Alamo, ancienne mission San Antonio de Valero, à San Antonio, Texas ;
 District historique d'Alamo Plaza, au sein duquel se trouve la mission ;
 Siège de Fort Alamo, un événement majeur de la révolution texane ;
 Cénotaphe d'Alamo, monument commémorant ce siège ;
 Álamo, au Texas ;
 Alamo Heights, au Texas ;

Autres États américains 
 Alamo, en Californie ;
 Alamo, au Dakota du Nord ;
 Alamo, en Géorgie ;
 Alamo, en Indiana ;
 Alamo Township, au Michigan ;
 Alamo, au Nouveau-Mexique ;
 Alamo, au Nevada ;
 Alamo, au Tennessee;

Espagne 
 El Álamo, commune de la communauté autonome de Madrid ;
 Fuente-Álamo, commune de la communauté autonome de Castille-La Manche.

Arts 

 The Immortal Alamo, film muet de Gaston Méliès (1911) ;
 Alamo (The Alamo), western américain de John Wayne (1960) avec John Wayne et Richard Widmark ;
 Alamo, épisode  de la série télévisée Au cœur du temps réalisé par Sobey Martin (1966) ;
 Alamo (The Alamo), western américain de John Lee Hancock (2004) avec Dennis Quaid et Billy Bob Thornton ;
 Alamo Bay, film américain de Louis Malle (1985);
Le Siège de Fort Alamo, épisode  de la série télévisée Timeless.

Autres 
 Alamo, cheval de saut d'obstacles
 Alamo Bowl, match annuel d'après saison régulière de football américain de niveau universitaire

Homonymie de localités aux États-Unis